Кон () — корейське прізвище.
 Кон Сан Джон — південнокорейська ковзанярка.
 Кон Син Йон — південнокорейська акторка.
 Кон Хі Йон — південнокорейська бадмінтоністка.
  — південнокорейська акторка.
  — корейська письменниця.
 Кон Ю — південнокорейський актор.

Див. також 
 Список корейських прізвищ

Корейські прізвища